Billière kan avse:

Geografi 
 Billière, Haute-Garonne – en kommun i departementet Haute-Garonne i regionen Midi-Pyrénées i södra Frankrike
 Taussac-la-Billière – en kommun i departementet Hérault i regionen Languedoc-Roussillon i södra Frankrike